Theodore Jasper Detweiler – conosciuto come TJ, un personaggio della serie TV Ricreazione
 Truncated Julian Day – in inglese è il giorno giuliano troncato